Сантијаго Тилапа има више значења:

 Сантијаго Тилапа (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сантијаго Тилапа (Коикојан де лас Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику